Kent League 1899–1900 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Kent League. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Maidstone United FC, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk – og anden gang i alt.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - The 'original' Kent League 1894-1922  
 Football Club History Database 
 RSSSF – Kent League

Noter 

Sæsoner i Kent Football League (1894-1959)
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900